Чемпиона́т Латви́йской ССР по футбо́лу 1989 го́да () — 45-й розыгрыш чемпионата Латвийской ССР по футболу.

Турнирная таблица 

* По решению ЛФФ приняла участие в розыгрыше первого круга для подготовки к юношескому турниру.

Лучшие бомбардиры

22 лучших футболиста

Сильнейшие по линиям

Литература

Ссылки 
 RSSSF

1989
Спорт в Латвии в 1989 году
Футбол в СССР в 1989 году